Die Fußball-Bezirksklasse Westfalen 1933/34 war die erste Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Westfalen im Sportgau Westfalen. Die Bezirksklasse wurde in fünf Gruppen mit je elf, bzw. zwölf Mannschaften ausgespielt. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Westfalen 1934/35, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzten sich Westfalia Herne und Union Recklinghausen im Rundenturnier durch.

Gruppe 1 – Industriebezirk 1

Gruppe 2 – Industriebezirk 2

Gruppe 3 – Münster

Gruppe 4 – Arnsberg

Gruppe 5 – Minden

Quellen 
 Markus Fiesseler: 100 Jahre Fußball in Nordrhein-Westfalen – Eine Chronik in Tabellen. Agon-Sportverlag, Kassel 1997, .

1933
Fußballsaison 1933/34